Inversions se puede referir a:

Inversions, una revista francesa dedicada al público homosexual publicada en 1924.
Inversions, un libro de Iain Banks.